Zandvaart (Dantumadeel), een vaart in de Friese gemeente Dantumadeel
 Zandvaart (Gaasterland), een vaart in de Friese streek Gaasterland
 Zandvaart (Heemstede), een vaart in Heemstede
 Zandvaart (Hollands Kroon), een vaart bij Gelderse Buurt en Breezand in de gemeente Hollands Kroon
 Zandvaart (Tietjerksteradeel), een vaart in de Friese gemeente Tietjerksteradeel